Аполипопротеины (устаревшее аполипопротеиды) — это белковые, как правило амфифильные, составляющие липопротеинов, специфически связывающиеся с соответствующими липидами при формировании липопротеиновой частицы.

Например, существует несколько разновидностей транспортных аполипопротеинов, специфически связывающихся с холестерином и различающихся по молекулярной массе, степени растворимости в плазме крови, периоду полужизни в плазме и другим биологическим свойствам (в частности, атерогенным свойствам).

Синтез 
Синтез аполипопротеинов осуществляется в печени. Среди факторов, влияющих на синтез аполипопротеинов различного типа, можно выделить состав питания, гормоны (инсулин, глюкагон, тироксин, эстрогены, андрогены), употребление алкоголя и различных медикаментов (статины, ниацин).

Разновидности аполипопротеинов

Присутствие аполипопротеинов в липопротеинах

Примечания

Ссылки 
 Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В., "Биохимия человека". М., "Мир", 1993.
 Wendy С. Taddei-Peters (США) Роль липопротеинов в сердечно-сосудистых заболеваниях атеросклеротического генеза